Lillabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillabborrtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lillabborrtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (7,84 ha)

Se även
Abborrtjärn
Lill-Abborrtjärn
Storabborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn